F/A-18 Hornet - Hornet é o nome de código de um avião militar concebido nos Estados Unidos da América, o F-18.
 USS Hornet - um porta-aviões norte-americano.

Motocicletas
 Honda CB600F Hornet - motocicleta esportiva fabricada pela Honda.
 Honda CB250F Hornet - motocicleta de 250 cilindradas produzida entre 1996 a 2002.

Desambiguação